Дом — титул, шанобливе звертання в Португалії і Франції.
 Дом — етнічна група циганів.
  — транс-новогвінейська мова східної групи родини чимбу.
 «Дом» — український російськомовний державний інформаційно-розважальний телеканал.
 «Дом» — четвертий студійний альбом українського рок-гурту «Bahroma».

Топонім 

 Дом — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна.
 Дом — гора в Пеннінських Альпах (Західні Альпи).

Див. також 
 FREEДОМ
 DOM
 Пюї-де-Дом
 Пюї-де-Дом (вулкан)
 Дім (значення)